Ровбы  — топоним:

Беларусь 
 Ровбы — деревня, Ушачский сельсовет, Ушачский район, Витебская область
 Ровбы — деревня, Можейковский сельсовет, Лидский район, Гродненская область

См. также 
 Ровба